Жан-Кристоф:

 Жан-Кристоф — десятитомный роман-река Ромена Роллана.
 Жан-Кристоф, принц Наполеон (род. 1986) — претендент на главенство в доме Бонапартов.